Jazyk Java společně s XML tvoří symbiózu. Java je přenositelný jazyk a XML je přenositelný formát pro popis dat. Díky této symbióze v Javě existuje velká podpora zpracováni XML pomocí mnoha knihoven.

Nejčastější akce prováděné při zpracování XML jsou:
 Načítaní XML elementu
 Generování nových elementu nebo oprava stávajících
 Zápis do XML dokumentu
 Transformace XML do jiných formátů, například do HTML

Výše definované akce chceme nějakým způsobem zpracovat. Nejčastěji je zpracujeme pomoci parseru. Parsery se v nějaké podobě nacházejí v knihovnách každého moderního programovacího jazyka. V Javě od verze 1.3 můžeme XML dokumenty zpracovávat pomocí dvou hlavních způsobů:

 Přístup založený na proudovém zpracování
 Přístup založený na stromové struktuře

Proudové zpracování 
Princip proudového zpracování je založen na tom, že parser postupně čte XML dokument a pro každou ucelenou část vyvolá událost, kterou my zpracujeme námi implementovaným kódem. V Javě tento přístup je implementován pomoci knihovny SAX(Simple API for XML)

Výhody proudového zpracování 
 velice rychlé načítaní dokumentu
 malá paměťová náročnost
 jednoduché pro použiti
 zpracování aktuální části dokumentu nezávisí na již zpracovaných částech
 každá událost vyvolá korespondující metodu, kterou implementuje programátor

Nevýhody proudového zpracování 
 dokument je zpracováván sekvenčně, což znamená, že se nelze při čtení vracet zpět
 princip obsluhy události představuje nízko úrovňové zpracování vyžadující množství doplňujícího kódu.
 funkčnost je velice omezena – většinu musí implementovat programátor

Zpracování XML pomoci SAX 
Neboli Simple Api for XML. Toto zpracování je definováno několika rozhraními v Java Core API popsané v balíku org.xml.sax. Každá XML značka je v aplikačním kódu reprezentovaná jako událost ,přičemž analyzátor čte XML dokument a generuje posloupnost událostí reprezentující dokument. Programátor píše kód, kterým zpracuje sérii událostí.

Níže lze vidět ukázka zpracování dat pomoci SAX
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<doc>
<pozdrav barva="blue">Hello, world!</pozdrav>
</doc>

SAX parser vygeneruje následující posloupnost události:

1.Start document

2.Start element: doc

3.Start element: pozdrav, attributes: barva (value: blue)

4.Characters: Hello, world!

5.End element: pozdrav

6.End element: doc

7.End document

Níže lze vidět hlavní kostru kódu zpracovávající XML pomoci SAX. Tento kód vytvoří objekt parseru, pomocí kterého můžeme dokument dále zpracovávat.

// Hlavni kod zpracovani XML pomoci SAX
import org.xml.sax.*;
import org.xml.sax.helpers.*;
import javax.xml.parsers.*;

public class VerifikatorJidloSAX {
    private static final String SOUBOR = "jidlo.xml";
 
    public static void main(String [] args){
        try {
            SAXParserFactory spf = SAXParserFactory.newInstance();
            spf.setValidating(false);
            SAXParser saxLevel1 = spf.newSAXParser();
            XMLReader parser = saxLevel1.getXMLReader();
  
            parser.setErrorHandler(new ChybyZjisteneParserem());
            parser.setContentHandler(new DefaultHandler());   
            parser.parse(SOUBOR);
            System.out.println(SOUBOR + "precten bez chyb");
        } catch(Exception e){
            e.printStackTrace();
        }
    } 
}

Zpracování parsovaného XML dokumentu 
Zpracování dokumentu provedeme tak, že implementujeme z balíčku org.xml.sax několik rozhraní našimi třídami a tyto objekty předáme parseru pomoci jeho set() metod. Mezi jeho nejpoužívanější rozhraní patří

 ErrorHandler - Reakce na chyby
 ContentHandler - rozhraní pro zpracování xml elementu
 Attributes - Rozhraní pro zpracování xml atributů.
Nejpouživanější metody jsou z rozhraní ContentHandler.
 startDocument() vykoná akci na začátku dokumentu
 startElement() tato metoda je volána při načtení počáteční značky konkrétní xml značky
 characters() vrací obsah elementu
 endElement() tato metoda se zavolá při načtení koncové značky.

Níže lze vidět ukázkovou implementaci kódu

public void startElement(String uri, String localName, String qName, Attributes atts){
if(qName.equals(JMENO_ELEMENTU) == true){
    // zde zpracujeme obsah náš element
}

Zpracování XML pomoci stromové reprezentace dokumentu 
Toto zpracování dokumentu je založeno na tom, že se celý XML dokument načte najednou do pamětí a vytvoří se stromová struktura. V Javě lze s ním pracovat pomoci knihovny DOM(Document Object Model).

Výhody zpracování pomoci stromové struktury 
 celý dokument je najednou dostupný v pamětí
 při zpracování dokumentu lze libovolně se vracet, přeskakovat a pohybovat se po stromu dokumentu
 je možné nejen číst XML dokument ale i do něj zapisovat
 dobrá spolupráce s dotazovacím jazykem XPath.
 stejné rozhraní pro různé programovací jazyky(C++, Java, ….)

Nevýhody zpracování pomoci stromové struktury 
 malá rychlost načítaní vůči proudovém zpracování
 veliká paměťová náročnost
 API je hodně obecné a pro některá použiti zbytečně složité

Zpracování XML pomoci DOM 
Neboli Document Object Model. Jedna se o standard připravený konsorciem W3C. Parser DOM načte celý XML dokument do paměti a vytvoří z něj stromovou objektovou reprezentaci.
Níže je ukázka programu, který umožní vytvořit objekty, kterým přečte soubor jidlo.xml.

// Hlavni kod zpracovani XML pomoci DOM
import javax.xml.parsers.*;
import org.w3c.dom.*;

public class VerifikatorJidloDOM {
    private static final String SOUBOR = "jidlo.xml";

    public static void main(String [] args){
        try{
            DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance();
            dbf.setValidating(false);
            DocumentBuilder builder = dbf.newDocumentBuilder();
            builder.setErrorHandler(new ChybyZjisteneParserem());
            //nacteni dokumentu do pameti
            Document doc = builder.parse(SOUBOR);
            System.out.println(SOUBOR + "precten bez chyb"); 
        } catch(Exception e){
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
Kód uvedený výše vytvoří DOM parser a načte XML dokument do pamětí pro další zpracování.

Literatura 
 Java a XML - Pavel Herout, nakladatelství Kopp, rok vydání 2007,

Reference 

 Apache XML Project
 World Wide Web Consortium

XML
Java